Plusieurs souverains se sont appelés Christophe I :

 Christophe I de Danemark, roi du Danemark de 1252 à 1259 ;
 Christophe I de Bavière, roi du Danemark de 1440 à 1448 sous le nom de Christophe III ;
 Christophe I de Bade, margrave de Bade de 1475 à 1515 ;
 Christophe I, duc de Wurtemberg de 1550 à 1568.

Homonymie